Average Access Time
 AAT (teleskop)
 alfa1-antytrypsyna
 Karabin maszynowy AAT M52
 Port lotniczy Altay